La Vie en Rose (film) (of La Môme), een Franse film uit 2007 over het leven van Édith Piaf
La Vie en rose (Édith Piaf), een lied van Édith Piaf
La Vie en Rose (Wende Snijders), een muzieksingle van de Nederlandse zangeres Wende Snijders
La vie en Rose (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift